Horad Smaljavitjy (vitryska: Смалявічы) är en stad i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Horad Mіnsk. Horad Smaljavitjy ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Horad Smaljavitjy är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Horad Smaljavitjy. Närmaste större samhälle är Horad Zjodzіna,  km nordost om Horad Smaljavitjy.

Sport 
 FK Smaljavitjy fotbollsklubb;
 Aziornij stadion, (kapacitet: 1.600)

Se även 
 Städer i Minsks voblasć
 Belarus städer

Referenser

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Städer i Minsks voblasć